Filippinernes kvindefodboldlandshold er kvindernes fodboldlandshold i Filippinerne. Holdet styres af Filippinernes fodboldforbund.

Aktuel trup 
Datoer for kampe: 15–24. august 2017
Modstandere: Malaysia, Vietnam, Myanmar, og Thailand.
Turnering: De sydøstasiasiske lege 2017

* Nylige indkald

Landsholdstrænere 
  Edward Magallona (1981)
  Orlando Plagata (1985)
  Antonio Morales (1988)
  Marlon Maro (2001–2007)
  Hans Smit (2008)
  Joel Villarino (2008–2009)
  Ernest Nierras (2011–2013)
  Buda Bautista (2015–2017)
  Marnelli Dimzon (2017–)

Referencer 

Kvindefodboldlandshold
Kvindefodboldlandshold